Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 2007 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 24. junija 2007.

Razred MotoGP

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007